Конце́пт ( «понятие»)  

 Концепт — инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл. Продукт, демонстрирующий эту идею, называют концепт-продукт, то есть выпускаемая производителем в единственном экземпляре модель, предназначенная для демонстрации общественности. Пример: концепт-кар.
 Концепт в философии — содержание понятия, смысловое значение имени (знака). Отличается от самого знака и от его предметного значения (денотата, объёма понятия). Отождествляется с понятием и сигнификатом.
 Концепт в филологии и лингвистике — устойчивая языковая или авторская идея, имеющая традиционное выражение. То же, что мотив.
 Концепт (кончетто, консепт) — художественный приём концептизма (косептизма, кончеттизма).
 Концепт — произведение концептуального искусства.
 Концепт в концептно-ориентированном программировании — конструкция, состоящая из одного класса объектов и одного класса ссылок.
 Концепт-арт — направление в искусстве, призванное отражать только идею, а не форму или внешние атрибуты.
 Социальный концепт (социальный конструкт) — порождение конкретной культуры или общества, существующее исключительно в силу того, что люди согласны действовать так, будто оно существует, или согласны следовать определённым условным правилам.
 Концепт (журнал)  — периодический научно-методический электронный журнал «Концепт».

См. также 
 Концептуализм (направление схоластической философии)
 Концептуализация
 Концептуальное искусство
 Концепция